Nicolas Godin (1969-), est un musicien français
 Nicolas Godin (1981-), est un sportif français pratiquant le kempo